Nesta lista estão relacionadas as 184 comunas, 3 arrondissements e 21 cantões que fazem parte do departamento francês do Val-d'Oise. Val-d'Oise é uma subdivisão da  Região Administrativa Ilha de França.

Arrondissements
 Argenteuil
 Sarcelles
 Pontoise

Cantões
 Argenteuil-1
 Argenteuil-2
 Argenteuil-3
 Cergy-1
 Cergy-2
 Deuil-la-Barre
 Domont
 Ermont
 Fosses
 Franconville
 Garges-lès-Gonesse
 Goussainville
 Herblay
 L'Isle-Adam
 Montmorency
 Pontoise
 Saint-Ouen-l'Aumône
 Sarcelles
 Taverny
 Vauréal
 Villiers-le-Bel

Comunas

|}

(CAM) Comunidade de aglomeração de Vallée de Montmorency, criada em 2002.
(CAS) Comunidade de aglomeração Val de France, criada em 2002.
(CAF) Comunidade de aglomeração Val et Forêt, criada em 2004.
(CACP) Comunidade de aglomeração de Cergy-Pontoise, criada em 2004.

Ver também
 Val-d'Oise

Val-d'Oise